Монхайм (также Монгейм; ) — города в Германии:
 Монхайм (Швабия) — в земле Бавария
 Монхайм-на-Рейне — в земле Северный Рейн — Вестфалия